Safe and Sound og varianter har flere betydninger:

Musik

Album
 Safe + Sound, et album af DJ Quik
 Safe & Sound, et album af Juneau (band)

Sange
 "Safe and Sound" (sang af Capital Cities)
 "Safe and Sound" (sang af Taylor Swift)

TV
 "Safe and Sound" (Prison Break)